Zone (Abkürzungen: Z, Z.) steht für:
 Zone, ein Bereich gemeinsamer Eigenschaften
 davon abgeleitet als Kurzwort
 zunächst für die Besatzungszonen in Deutschland
 und dann speziell
 für die Sowjetische Besatzungszone,
 nach 1949 für die Deutsche Demokratische Republik,
 und seit der Wiedervereinigung manchmal abwertend für das Beitrittsgebiet.
 Eine Planungs-Einheit in der schweizerischen Raumplanung, siehe Zonenplan
 Eine Verwaltungseinheit in Nepal, siehe Verwaltungsgliederung Nepals
 Zone (Kleidungsstück), lateinisch Zona, Hüftgürtel der griechisch-römischen Antike
 Zone (Kristallographie), eine Menge von Kristallflächen, deren Flächennormalen in einer Ebene liegen
 Zone (DNS), ein Konzept zur Unterteilung des Namensraums im Domain Name System
 O-Zone, eine Boygroup
 Zone (Band), eine J-Pop-Band
 zonal steht in der Geobotanik für eine klimatische Klimaxgesellschaft
 Geozone steht in der Geographie für verschiedene, erdumspannend gürtelförmige Einteilungen der Erdoberfläche; zumeist verursacht durch die Klimazonen
 Biozone, eine biostratigraphische Einheit
 Zone (Äthiopien), in Äthiopien die zweithöchste Verwaltungsstufe unterhalb der ethnisch definierten Regionen oder Bundesstaaten
 Solaris-Zonen (Betriebssystemvirtualisierungssoftware), siehe Container (Solaris)
 Tarifzone
 französisch für Gürtel und Gürtelrose

Zone, Publikationen:
 Twilight Zone, eine Fernsehserie
 Lexx – The Dark Zone, ein Science-Fiction-Serie
 Dead Zone, Das Attentat, ein Buch von Stephen King
 Temporäre Autonome Zone, ein Buch und Konzept von Hakim Bey

Zone, Orte:
 Zone (Lombardei), Provinz Brescia, Italien
 Zone (Toskana), Provinz Lucca, Italien
 Zone (Namibia), Afrika
 Zone (Thrakien), antike Stadt in Thrakien, beim heutigen Makri westlich von Alexandroupoli in Griechenland

ZONE steht für:
 ZONE, schwedischer Hersteller von Unihockey-Equipment

Siehe auch: